Gothia kan syfta på:

 Gothia Arena – en baskethall i Västra Frölunda i Göteborg
 Gothia Cup – en fotbollscup för ungdomar som äger rum i Göteborg
 Gothia Förlag – ett bokförlag som bildades 1981 i Göteborg
 Gothia Towers – tre byggnader för ett hotell i Göteborg
 Arn de Gothia – en litterär gestalt och huvudpersonen i en romantrilogi av Jan Guillou

Se även
 Götaland